Gascoigne (talvolta scritto Gascoine o Gascoyne) è un cognome britannico di origine francese antica, nome regionale della Guascogna (in lingua inglese Gascony, in francese Gascogne), territorio facente parte dell'Impero angioino. Il cognome apparve per la prima volta nei registri inglesi della prima metà del XIII secolo. Gascoigne o Gascoine può riferirsi a:

Persone
Sir Alvary Gascoigne (1893–1970), diplomatico britannico
Bamber Gascoigne (nato nel 1935), autore e broadcaster inglese
Ben Gascoigne (1915–2010), astronomo ottico e fotometro australiano di origine neozelandese
Sir Bernard Gascoigne (Bernardo Guasconi, 1614–1687), avventuriero e diplomatico italiano, ufficiale realista durante la guerra civile inglese
Bianca Gascoigne (nata nel 1987), modella inglese
Charles Gascoigne (1738–1806), industriale e imprenditore inglese in Russia
George Gascoigne (c.1535–1577), poeta inglese
Jill Gascoine (born c.1937), attrice e novellista inglese
John Gascoigne (avvocato) (fl. 1381), English lawyer and author
John Gascoigne (morto nel 1568), membro del Parlamento inglese per Bedfordshire
John Gascoigne (morto nel 1557), membro del Parlamento inglese per Thirsk
John Gascoigne (morto nel 1602), membro del Parlamento inglese per Aldborough
Sir John Gascoigne, 1° Baronetto (morto nel 1637), dei baronetti Gascoigne 
Sir John Gascoigne, 5° Baronetto (c. 1662–1723), dei barontetti Gascoigne
Sir Julian Gascoigne (1903–1990), generale inglese e governatore di Bermuda
Marc Gascoigne (nato nel 1962), autore ed editore di decine di librogame e giochi di ruolo inglese
Marguerite J. Gascoigne, pseudonimo di Marguerite Lazarus, nata Jackson (1916–2004), scrittrice britannica
Paul Gascoigne (Gateshead, 27 maggio 1967), calciatore inglese
Phil Gascoine (1934–2007), artista di fumetti inglese
Rosalie Gascoigne (1917–1999), scultrice neozelandese-australiana
Sheryl Gascoigne (nato nel 1965), personaggio televisivo britannico
Stephen Gascoigne ("Yabba") (1878–1942), sportivo australiano
Thomas Gascoigne (7 gennaio 1786 – ottobre 1809), proprietario terriero e produttore di carbone inglese
William Gascoigne (Middleton, 1612 – Marston Moor, 1644) astronomo inglese
Sir William Julius Gascoigne (29 maggio 1844 – 9 settembre 1926), generale britannico

Famiglie
Gascoigne può anche riferirsi a:
Oliver Gascoigne, famiglia irlandese
baronetti Gascoigne di Yorkshire, Inghilterra

Personaggi di fantasia
Bamber Gascoigne, personaggio immaginario di Essays of Elia di Charles Lamb (nel saggio sul Christ's Hospital)
Padre Gascoigne, primo boss obbligatorio del videogioco Bloodborne

Luoghi
Gascoigne Bluff, collina in Georgia, USA
Gascoigne Road, strada principale di Kowloon, Hong Kong

Film
Gascoigne, documentario del 2015 sul calciatore inglese Paul Gascoigne

Cognomi francesi